Bulgarije
 Malinovo (Lovetsj)
 Malinovo (Gabrovo)

Rusland
 Malinovo (Oedmoertië)

Slowakije
 Malinovo (okres Senec)